The Bat (Canada's Wonderland), een achtbaan in het attractiepark Canada's Wonderland
 The Bat (1926), een film uit 1926
 The Bat (1959), een film uit 1959

Zie ook 
 Bat (doorverwijspagina)